Aberdeen, Skócia
 Aberdeen (Sierra Leone)
 Aberdeen (Eastern Cape)
 Aberdeen (Hongkong)
 Aberdeen (Srí Lanka)
 USA
Aberdeen (Arkansas)
Aberdeen (Dél-Dakota)
Aberdeen (Észak-Karolina)
Aberdeen (Florida)
Aberdeen (Georgia)
Aberdeen (Idaho)
Aberdeen (Ohio megye, Indiana)
Aberdeen (Porter megye, Indiana)
Aberdeen (Kalifornia)
Aberdeen (Kentucky)
Aberdeen (Maryland)
Aberdeen (Massachusetts)
Aberdeen (Mississippi)
Aberdeen Township, New Jersey
Aberdeen (Nyugat-Virginia)
Aberdeen (Ohio)
Aberdeen (Texas)
Aberdeen Gardens Hampton, Virginia
Aberdeen (Washington)
Aberdeen Gardens, Washington